Vejby Kirke har flere betydninger:

 Vejby Kirke (Gribskov Kommune)
 Vejby Kirke (Skive Kommune)
 Vejby Kirke (Hjørring Kommune)

Se også
 Vejlby Kirke